Queen of Europe este un concurs internațional de frumusețe, care a fost înregistrat și protejat ca marcă în anul 2004 în Austria. Atât marca cât și ideea acestui concurs aparțin lui Popescu Clara Mihaela. În 2007 s-au ales lună de lună Queen of Europe Vienna Girl of the Month și Queen of Europe one day (Regina Europei pentru o zi).
Multe participante frumoase din Germania, România, Spania, Austria, Elveția, s-au înscris în acest concurs.
Queen of Europe 2007 este Alina Ștefania Gheorghe din București, România.
Queen of Europe one day 2008 desfășurat la Viena, Austria, a avut-o drept câștigătoare pe Andreea Minescu, campioană națională a Austriei la 5, 10 și 20 km marș (Race-Walking).

Legături externe 
 Pagina web oficială Queen of Europe 

Premii europene
Concursuri de frumusețe